Светла́на Серге́евна Лобода́ (; ), также известная как LOBODA, — украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013).

Биография

Ранние годы 
Родилась 18 октября 1982 года в киевской Октябрськой больнице в семье Сергея Васильевича Лободы и Натальи Васильевны Лободы. До 1989 года проживали с семьей в городе Ирпене Киевской области, где и прошло детство певицы. Окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала.

После получения первого музыкального образования поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадно вокала.

После получения первого музыкального образования, поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. Уже на 1-м курсе Светлана стала участницей музыкальной группы «Капучино», которая занимала достойное место на украинской сцене. Однако позже поняла, что это не совсем её формат и по окончании контракта покинула группу.

В 2003 году Лобода участвовала в первом украинском мюзикле «Экватор» (реж. Виктор Шулаков), где получила одну из главных ролей — дикарки Мираны. После премьеры «Экватора» о Лободе заговорили в Украине как о восходящей звезде. На время исполнения мюзикла в широкую ротацию были выпущены песня и видеоролик — «Чёрный ангел», записанные и снятые со Светланой Лободой.

2004—2008: «ВИА Гра» и первые альбомы 

28 декабря 2003 года Лобода собрала собственный коллектив под названием «Кетч». Весной 2004 года, пройдя кастинг, Лобода стала новой солисткой трио «ВИА Гра». В составе группы приняла участие в туре по городам Азии, снялась в клипе «Биология» и новогоднем мюзикле телеканала «Интер» «Сорочинская ярмарка». Спустя 3 года Светлана покинула коллектив и в декабре выпустила свой первый сингл «Чёрно-белая зима».

В ноябре 2005 года года вышел первый сольный альбом Лободы — «Ты не забудешь».

В 2006 году Лобода выпустила клип на песню «Чёрный ангел», а после поездки в Японию Лобода записала композицию «Постой, муЩина». В том же году вела программу «Шоумания» на «Новом канале», а в 2007 году стала ведущей проекта «Мисс СНГ» на телеканале «ТЕТ». Открыла собственное туристическое агентство Happy Vacations. В октябре 2007 года вышел клип на лирическую песню «Счастье». 18 октября 2007 года Лобода организовала фотовыставку собственных фотографий, посвящённых Индии. Целью выставки становится помощь детям-сиротам и детям, больным онкологическими заболеваниями. В 2008 году началось создание коллекции молодёжной одежды «F*ck the macho», в том же году вышел второй альбом — «Не ма4о». 18 октября Лобода стала лауреатом премии «Национальный Олимп» в номинации «Оригинальный стиль исполнения».

2009: «Евровидение» 

Весной 2009 года сингл «Be My Valentine (Anti-crisis Girl)» был представлен для участия в украинском отборочном туре песенного конкурса «Евровидение-2009». 8 марта Лобода победила в отборочном конкурсе «Евровидение-2009» и заслужила право представлять Украину в финальной части конкурса. 18 марта презентовала клип «Be My Valentine (Anti-crisis Girl)».

На церемонии открытия «Евровидения-2009» Лобода появилась в бинтах и с ссадинами на теле. Это был грим, призванный привлечь внимание к социальной акции Лободы — «Скажи стоп насилию в семье», основанная на борьбе с домашним насилием. Впоследствии к этой акции подключилась французская певица Патрисия Каас.

В итоге Лобода заняла 12-е место в финале конкурса, набрав 76 баллов. Невысокие итоговые позиции не помешали ей занять первые места на предварительных конкурсных концертах в Лондоне, Париже и Амстердаме и стать одной из самых обсуждаемых артисток:
 по количеству просмотров на официальном канале «Евровидения» на YouTube видео «Be My Valentine (Anti-crisis Girl)» занимает третье место.
 по статистике поисковых запросов из стран-участниц «Евровидения» Светлана Лобода занимала 4-е место в рейтинге Google.

В 2009 году Лобода специально для конкурса создала футболки с надписью «Anti-crisis Boy» и сумки с надписью «Anti-crisis Bag».

2010—2015: Успех на Украине 
В январе 2010 года вышел видеоклип на песню «Жить легко», где Лобода предстает толстушкой, которой она стала после провала на Евровидении. Вслед за «Жить легко» Лобода записала дуэтную песню «Сердце бьётся» с фабрикантом Максом Барских, а вскоре вышел видеоклип.

В 2010 году Светлана Лобода официально переименовала свой музыкальный проект и зарегистрировала бренд и торговую марку LOBODA. В апреле 2011 года Светлана Лобода совместно с футболистом Андреем Шевченко становятся лицами PEPSI в проекте «Pepsi Refresh Project», суть которого была помочь молодым творческим людям найти свой пусть в жизни. Ролик для проекта снял британско-американский режиссёр Ник Лайвли, который специально прилетал в Украину, чтобы поработать над данным проектом.

Летом 2010 года вышел сингл «Революция». На награждении VIVA Лобода представила сингл «Спасибо», посвящённый дочери. Клип на песню снимался в два этапа: первая часть съёмок проходила, когда певица была на 9 месяце беременности, а вторая прошла после родов. Летом 2011 года на сцене Crimea Music Fest состоялась премьера песни «На свете». Позднее LOBODA презентовала клип. В начале 2012 года Лобода отправилась в США, где сняла клип на сингл «Облака» и короткометражный фильм в жанре саспенс по мотивам музыкального произведения «Облака» — «Женщина-преступница». Съёмки картины проходили в Майами. Режиссёром и оператором выступил Владимир Шкляревский. Лейтмотивом картины стало произведение XIX века под названием «Женщина, преступница и проститутка» итальянского автора тюремного психиатра Чезаре Ломброзо, в котором раскрывается тема преступления на почве страсти.

12 апреля 2012 года в Crystal Hall представила шоу «Начало», с которым почти год гастролировала по Украине. В июне вышло видео на песню What about U, записанную для чемпионата EURO 2012. Эта композиция была отобрана среди сотен других, представленных на суд еврокомиссии УЕФА и вошла в официальный трек-лист чемпионата. В августе 2012 года на фестивале Crimea Music Fest была представлена лирическую композицию «40 градусов». В 2012 году LOBODA стала тренером в талант-шоу «Голос. Дети» на канале «1+1». В феврале 2013 года представила новый сингл «Нежность». 17 марта 2013 года на телеканале «Интер» состоялась премия YUNA, в ходе которой певица представила новый сингл под названием «Под лёд».

В конце июня 2013 года Лободе было присвоено почётное звание Заслуженного артист Украины.

1 ноября 2013 года выпустила сингл «Кохана» — первую работу на украинском языке. 13 и 14 февраля 2014 года выступила на BIG LOVE SHOW 2014, где исполнила песню «Город под запретом», а 26 марта 2014 года состоялся официальный релиз сингла.

29 марта LOBODA отправляется во всеукраинский тур «Под запретом!». 22 мая 2014 года Лобода совместно с Эмином представили совместный сингл и видеоклип «Смотришь в небо». Режиссёром видеоклипа выступила продюсер LOBODA Нателла Крапивина. Художником постановщиком выступил Сергей Иванов, работавший над фильмом «Сталинград». 29 сентября 2014 года LOBODA и Emin представили ремейк трека «Смотришь в небо». 18 октября 2014 года состоялась премьера сингла «Не нужна». 25 марта на премии YUNA представлена в номинациях «Лучшая исполнительница» и «Лучший автор слов», получила победу в категории «Лучшая песня» («40 градусов») и «Лучший видеоклип» («40 градусов», реж. Владимир Шкляревский).

26 декабря 2014 года Лобода удостаивается премии «Песня года-2014» за сингл «Город под запретом». Номинация Yuna лучшая певица, Лучший автор слов и победа в Лучшая песня («40 градусов»), Лучший видеоклип («40 градусов»). 7 марта 2015 года LOBODA представила новый клип на песню «Не нужна». Съёмки видеоработы проходили в Португалии. В клипе показана нелёгкая история женщины, которая, преодолевая боль и измены, борется за своё хрупкое женское счастье. Видео во многом является отображением личных переживаний певицы, связанных с её расставанием с любимым человеком. 26 марта 2015 года во дворце Украины состоялась церемония награждения премиями YUNA 2015, где LOBODA и Emin одержали победу в номинации «Лучший дуэт» за их совместное творение «Смотришь в небо». 2 апреля 2015 года на «Русском радио» состоялась премьера сингла «Пора домой». В Стамбуле прошли съёмки видеоклипа, режиссёром выступила Нателла Крапивина. 20 мая 2015 года состоялась премьера видеоклипа «Пора домой» с участием ведущих шоу «Орёл и решка» Андрея Беднякова, Леси Никитюк, Регины Тодоренко и Жанны Бадоевой. 8 июня 2015 года в Москве прошла 6-я ежегодная церемония вручения премий Fashion People Awards, где Лобода одержала победу в номинации «Fashion Voice Woman».

4 ноября 2015 года LOBODA отправляется в тур по городам Украины с шоу «Пора домой». Во время тура представила новые песни «К чёрту любовь», «Ангелок», «Твои глаза» и «Не люби». 23 ноября 2015 года, накануне международного дня защиты женщин от насилия (25 ноября), презентовала социальный арт-проект на свою вторую украиноязычную композицию «Облиш» — послание, призванное привлечь внимание к одной из важнейших проблем: насилию над женщинами. 26 ноября 2015 года в киевском Дворце Спорта состоялась первая церемония награждения премии M1 Music Awards 2015, где LOBODA победила в номинации «Клип года» с видеоклипом «Пора домой». 28 и 29 ноября 2015 года прошли сольные концерты в дворце Украины в честь десятилетия творческой деятельности певицы. В декабре, по данными исследования «Яндекса», певица стала самой популярной женщиной на Украине.

С 2016 года: H2LO, «Голос. Дети» и другие проекты 

11 января 2016 года Лобода представила композицию «К чёрту любовь», а 19 февраля 2016 года состоялась премьера видеоклипа. 9 мая 2016 года открыла концерт телеканала «Интер», приуроченный к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, исполнив песню Булата Окуджавы «Десятый наш десантный батальон». Закрыла концерт военной песней «Журавли». 30 июня 2016 года Оргкомитет международного конкурса «Мисс Украина-Вселенная 2016» официально признал Лободу самой яркой представительницей музыкальной индустрии и наградил титулом «Самая красивая певица страны». 6 сентября 2016 года состоялась премьера сингла «Твои глаза», а 9 ноября 2016 года — премьера видеоклипа. Сингл 5 недель удерживал лидерство в iTunes стран СНГ. 19 ноября 2016 года получила статуэтку «Золотого граммофона» в Москве за песню «К чёрту любовь». Победа в 2016 году: M1 Music Awards лучшая певица и клип года.

8 марта 2017 года Лобода устроила трехчасовое шоу в киевском Дворце спорта и представила альбом H2LO, над которым работала пять лет. В этот вечер прозвучали семь новых синглов: «Париж», «Невеста», «Случайная», «Стерва» и другие. В первый же день после официальной премьеры альбома в iTunes H2LO попал на первую строчку чарта семи стран: Украина, Литва, Латвия, Эстония, Россия, Белоруссия и Казахстан. Кроме этого, на этом концерте состоялась премьера её дуэта под названием «Жарко» с Дмитрием Монатиком. История сотрудничества артистов началась с трека «40 градусов», автором которого стал Дмитрий.

В декабре 2017 года стала ведущей «звёздного» выпуска тревел-шоу «Орёл и решка» вместе с Александром Реввой. В 2018 году — музыкальный продюсер сингла Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Победы в премии RU.TV, как «Лучшая исполнительница» и «Лучший креатив» («Твои глаза») стала LOBODA. Премия «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая исполнительница».

В марте 2018 состоялась вторая музыкальная премия «Жара Music Awards», где певица получила премию — Лучшая певица.

10 марта 2018 года на Премия «Bravo» певица получает награду за Лучший альбом и лучшая певица из рук Эроса Рамазотти. А также подтвердила информацию о том, что беременна и сообщила, что из-за этого берет перерыв в концертной деятельности.

В мае 2018 Светлана Лобода снялась для обложки майского номера российского издания Cosmopolitan.

В июне 2018, спустя две недели после рождения второй дочери, певица вернулась на сцену и выступила на "Премии МУЗ-ТВ с зажигательным шоу и получив премию — Лучшая певица.
Так же в этом году альбом «H2LO» 3X PLATINUM, Сингл «Твои глаза» было продано 20 млн проданных копий / 20X PLATINUM.

А в сентябре этого же года Светлана Лобода украсила обложку сентябрьского номера GQ, став первой женщиной, которая снялась для обложки мужского журнала.

Яндекс Музыка — Исполнительница года. Поп-синг года «SuperStar». Самое громкое заявление «SuperStar». «Песня Года» — Лучшая песня «SuperStar».

В декабре 2018 года на российской национальной музыкальной на премии «Виктория» победа в категориях «Лучшая поп-исполнительница» и «Танцевальный хит года»
(«SuperSTAR»), а также эта песня стала лучшей на «Песня года» и получила «Золотой граммофон».

В 2019 году стала одним из наставников шоу «Голос. Дети» на «Первом канале». 1 марта 2019 года состоялась премьера песни «Последний герой», которая стала заглавной темой нового сезона одноимённого реалити-шоу. После скандала с результатами голосования шоу «Голос. Дети», продюсер певицы объявила о завершении работы в проекте.

В 2019 году Светлана Лобода дала несколько эффектных концертов в рамках своего масштабного шоу «SUPERSTAR». Спустя год певица выпустила концертный альбом Superstar Show Live, куда вошли живые версии хитов «Текила-любовь», «Твои глаза», «В зоне риска», «К черту любовь» и другие.

В ноябре 2019 Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна Frau & Mann, сыграв в нём главную роль.

В конце 2019 года исполнительница представила свой первый мини-альбом Sold Out, который стал трижды платиновым. По итогам года, певица стала лучшим стриминговым артистом лейбла Sony Music Entertainment Russia. Премия «ЖАРА Music Awards» в номинации «Лучшая певица» победу получила LOBODA, а лауреатом премии BraVo в номинации «Песня года» победила песня «SuperStar». Премия «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая исполнительница», премия RU.ТV в номинациях «Лучшая певица» и «Кино и музыка» («Лети» OST «Гоголь. Вий»), Золотой граммофон в номинации «Лучшая песня» («Instadrama»), Песня года в номинации «Лучшая песня» («Пуля-дура»).

С 2020 
В 2020 году Лобода совместно с рэпером Pharaoh выпустила трек «Boom Boom» и видеоклип на него, оба стали предметом споров и дискуссий в сети, тем не менее, за первые сутки видеоклип набрал более двух миллионов просмотров, а сама песня получила платиновый статус в России. В декабре певица презентовала песню «Moloko», которая смогла войти в топ-40 радиочартов России и Украины и также получить платиновый статус. По версии Top Hit Music Awards Лобода была признана лучшей исполнительницей на радио в России за 2020 год.

В 2021 году стало известно, что Светлана Лобода вернётся в проект «Голос. Дети» в качестве наставника в восьмом сезоне. Победителем сезона стал Владислав Тюкин, наставницей которого была Светлана Лобода.

5 марта состоялась премьера видео Лободы на песню «Родной».

17 марта 2021 номинант премии «Муз-ТВ» в 2021 году, LOBODA была номинирована в категориях «Лучшее женское видео», «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Лучший альбом» и «Лучшее видео». Церемония награждения подведет итоги за два года, так как в прошлом году музыкальная премия не состоялась из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Выступление и получение статуэтки лучшая певица года «ЖАРА music awards» на гала-концерте открытии международного музыкального фестиваля «Жара-2021».

4 июня на премии «Муз-ТВ» номинирована в таких категориях: «Лучшая исполнительница» и «Лучшее видео» («Пуля-Дура»), победила в категории «Лучшее женское видео» («Moloko»).

8 июня продюсер Лободы Нателла Крапивина объявила, что прекращает сотрудничество с исполнительницей.

16 июля состоялась премьера нового сингла и видео-работы LOBODA под названием «Allo». Режиссёром клипа выступил Алан Бадоев, а сама песня стала хитом переменчивого карантинного лета. Съемки проходили в Киеве.

13 августа Лобода представила новый сингл «Indie Rock (Vogue)», в необычном для себя стиле, который был выпущен на двух языках: русском и украинском. Авторами сингла выступили Александр Хорошковатый и Юрий Андрийченко. Режиссёром клипа является израильтянин Indi Hait, который до этого сотрудничал с многочисленными европейскими звездами. В съемке приняла участие украинская модель Таня Рубан. 

14 августа Лобода впервые за четыре года дала публичный концерт в Украине, в городе Одесса в клубе IBIZA, собрав аншлаг.

1 октября Лобода презентовала новый лирический сингл «Americano». Трек «Americano» мгновенно взлетает на первые позиции всех чартов и долгое время занимал первое место на YouTube среди музыкальных видео на вкладке «в тренде».

1 ноября Состоялась премьера видео работы на сингл «Americano», съемки которого проходили в Киеве, а режиссером клипа выступил Indi Hait.

10 декабря LOBODA презентовала сингл к Новому Году — «ЗанесLO», слушая который, хочется танцевать, наряжать ёлку, покупать подарки, вспомнить о любимом человеке и просто окунуться в уют своего дома.

В декабре LOBODA получила украинскую премию «Музыкальная платформа» телеканала «Украина» за песню «Молоко».

С февраля 2022 года LOBODA полностью прекращает сотрудничество с Российской Федерацией, с первых дней войны оборвав все связи и прекратив свою деятельность на территории России, отменив концертный тур, проведение которого было запланировано в 2022 году. Loboda чётко заявила о своей позиции в поддержку своей родной страны Украины, ежедневно в своих социальных сетях освещая происходящее на своей родине, а также активно принимая участие в благотворительной деятельности.

С февраля 2022 года LOBODA переориентировала свой офис в волонтерский штаб для помощи украинцам.

3 июня 2022 Певица презентовала первую свою работу за столь длительное время, посвященную происходящим событиям в своей родной стране — Украине. Съемки видео работы сингла «Молитва» проходили в Риге, в Церкви Святого Петра. Кроме LOBODA в видео участвуют 45 музыкантов Рижского оркестра, над созданием песни и клипа работала украинская и латвийская команда под руководством режиссера из Израиля Инди Хайта. Автор идеи видео и саунд продюсер трека — LOBODA.

18 ноября 2022 года на всех музыкальных площадках, LOBODA представила новый лирический украиноязычный сингл «Два незнакомца».

2 декабря 2022 LOBODA презентовала клип на песню «Города». Впервые LOBODA выступила режиссёром своего клипа. Как отметила сама певица: «Разлука сегодня постучала в дом многих украинцев, песня Города именно о ней. Города — про чувства, разлуку и расстояния, которые сегодня измеряются не километрами, а днями до встреч»Клип был снят в Риге, в котором приняли участие местные актеры. Оператором выступил Филл Ли.

3 февраля 2023 года исполнительница выпустила четвертый сингл после 24 февраля 2022 года. Песня под названием «По-українськи» стала главным синглом в новом альбоме артистки, премьера которого ожидается весной 2023 года.

Личная жизнь

Семья 
Дед — Василий Лобода, работал в милиции, затем в КГБ, много ездил по миру по делам службы, в 1958 году жил больше полугода на Кубе. В то время, когда Фидель Кастро и Че Гевара готовили революцию, он жил в джунглях и помогал разрабатывать планы свержения кубинского диктатора Фульхенсио Батисты. Василий Лобода умер, когда Светлана была маленькой. Бабушка — Людмила Лобода (род. 1936), оперная певица.

Отец — Сергей Васильевич Лобода (род. 1957), возглавлял перронную службу на авиазаводе. Мать — Наталья Васильевна Лобода (род. 1957), работала в Киеве специалистом по энергосбережению. Младшая сестра — Ксения Сергеевна Лобода (род. 1992).

Бывший фактический муж — Андрей Петрович Царь (фамилия при рождении — Онищак; род. 18 сентября 1987, Львов) — танцор, хореограф, работал с балетом Светланы Лободы и балетом Freedom, диджей и певец. 1 октября 2014 года певица официально заявила о том, что рассталась с ним. Дочери — Евангелина Андреевна Левандовская (род. 9 апреля 2011) и Тильда (род. 21 мая 2018).

Благотворительность 
В апреле 2020 года Лобода совместно с российским фондом Encore Charity и «Украинской биржей благотворительности» запустила акцию «Корзина помощи», направленную на поддержку стариков, малообеспеченных и многодетных семей во время пандемии COVID-19. Лобода закупила для фондов более тысячи коробок с продуктами и сделала пожертвование на общую сумму более 180 тысяч рублей.

В конце августа 2021 года в Одессе прошел благотворительный фестиваль Vintage Charity Market & Sova Picnic, целью которого был сбор средств на закупку медицинского оборудования в детские отделения больниц. Лобода поддержала инициативу, передав на благотворительность мини-платье бренда Balmain, стоимость которого составляет около $3000.

19 декабря 2021 года Светлана Лобода передала детской больнице «Охматдет» медицинское оборудование для пациентов с врожденными пороками развития опорно-двигательного аппарата и детей с посттравматическими деформациями конечностей.

На постоянной основе помогает больным детям и нуждающимся семьям. Отдавая 10 % прибыли на благотворительность, как было заявлено в интервью Маши Ефросининой «Экзамен».

С 24 февраля 2022 года певица переориентировала свой офис в волонтерский штаб для помощи украинцам. С первых дней войны LOBODA полностью погрузилась в волонтерскую деятельность.

LOBODA перечислила в фонд «Маша» (сейчас занимается вопросами гуманитарной помощи пострадавшим от войны) Маши Ефросининой 1,5 миллиона гривен.

Певица передала автомобиль на нужды теробороны, а также оплатила закупку необходимого снаряжения для города Борисполь на сумму 1,5 миллиона гривен. Об этом рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко.

В мае 2022 года певица анонсировала открытие Loboda Help Center, центр психологической помощи украинцам, а так же центр приема писем и заявок на материальную помощь жителям Украины, пострадавшим от войны. С момента открытия в центре работало 8 психологов, на данный момент продолжают работать 4. Около 1000 человек получили квалифицированную психологическую помощь, благодаря консультациям специалистов.

15 июня 2022 года посетила родной город Ирпень, в котором прошло её детство и который после российской оккупации стал напоминать руины. Встретилась с мэром города Александром Маркушиным, посетила несколько многоэтажных домов, детский садик, а также Светлана Лобода встретилась с жителями города и с теми, кто написал ей в Loboda Help Center и обратился за помощью, обсудив возможности восстановления их разрушенного жилья.

Светлана Лобода перечислила три миллиона гривен на достройку детского сада «Віночок» в Ирпене Киевской области, часть здания которого разрушили российские войска.

LOBODA посетила Киевскую городскую детскую клиническую больницу № 1. А так же перевела на счет больницы около 200 тысяч гривен закупив необходимое медицинское оборудование для учереждения. Также финансовая помощь была направлена Паллиативному отделению больницы в городе Киеве.

Светлана Лобода финансово поддержала юную украинскую теннисистку Мишель Лоботенко родом из Ирпеня — родного города звезды. 15-летняя школьница с семьей вынужденно уехали в Латвию, где талантливая спортсменка не имела возможности оплатить тренировки.

Певица после посещения родного Ирпеня, где она собственными глазами увидела, что оставила российская армия после оккупации, решила помогать восстанавливать город и анонсировала сотрудничество с Международным благотворительным фондом DUSHA.

Светлана Лобода обеспечила всем необходимым на несколько месяцев вперед 350 беженцев из временного лагеря для переселенцев в Переяславе Бориспольского района. Артистка закупила для соотечественников, которые из-за войны остались без крыши над головой, продукты питания, инвентарь для уборки, средства индивидуальной гигиены, бытовую химию и многое другое на сумму 230 тысяч гривен.

Светлана Лобода предоставила свой личный автомобиль для эвакуирования животных из города Ирпеня волонтеру актеру Алексею Суровцеву, который продолжает свою миссию и на сегодняшний день.

14 августа Лобода сольным концертом в Риге открыла свой масштабный благотворительный тур по городам Европы и Америки, куда также вошли такие страны как Казахстан, Узбекистан, Израиль и Армения. Часть денег с каждого концерта Лобода перечисляет на помощь в отсройке своего родного города — Ирпень.

Также в рамках благотворительного тура Светлана Лобода посещала лагеря с украинскими беженцами.

В свой день рождения 18 октября 2022 года певица заявила о своем благотворительном взносе в размере 1 млн гривен на работы по восстановлению крыш и укреплению многоэтажных домов жителей города Ирпень. По итогам объявленной акции, в общей сложности получилост собрать 3 млн гривен. Кроме этого к благотворительной инициативе присоединился украинский строительный благотворительный фонд «Savehome.live», который взял на себя восстановление жилого состояния трёх многоэтажных домов — ЖК Фортуна, Степановская, Высокая.

26 декабря 2022 главный музыкальный телеканал Казахстана MUZZONE TV наградил Светлану Лободу премией «За вклад в развитие и восстановление Украины».

С началом войны в Украине артисткой было перечислено более 14 млн грн на адресную помощь и в разные благотворительные организации. В январе 2023 года певица так же вела благотворительную деятельность, перечислив 1 000 000 гривен на восстановление многоэтажного дома в Ирпене, и объявила о продолжении масштабного благотворительного тура по миру.

Дискография 

 Студийные альбомы
 «Ты не забудешь» (2005)
 «Не Ма4о» (2008)
 H2LO (2017)

 SOLD OUT (2019)

Видеография

Признание

Примечания

Ссылки 

 
 Биография на loboda.com
 Светлана Лобода: А кто такой Бандера? — чат с читателями сайта Корреспондент.net
 Светлана Лобода в гостях у Кати Гордон
 Светлана Лобода: «Я не понимала, к чему это всё идёт» // Скажи Гордеевой

Музыканты группы «ВИА Гра»
Выпускники Киевского университета культуры и искусств
Наставники телешоу «The Voice»
Заслуженные артисты Украины
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Участники «Евровидения-2009»
Представители Украины на «Евровидении»
 
Лауреаты премии YUNA
Лауреаты премии M1 Music Awards
Исполнители Sony Music Entertainment